Savitt ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Savitt (1927–2023), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jan Savitt (1907–1948), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Bigband-Leader
 Jill Savitt, US-amerikanische Filmeditorin
 Pinky Savitt (1919–1998), US-amerikanischer Jazztrompeter